Melville Peninsula kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Melville Peninsula (udde),

Kanada 

 Melville Peninsula (halvö), Nunavut, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar